Гран-при Франции 1985 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на трассе Поль Рикар, Франция. Соревнования состоялись 7 июля 1985 года.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Кеке Росберг 1—10, Нельсон Пике 11—53.
 Первый лучший круг в карьере Кеке Росберга (чемпиона мира 1982 года).
 30-й подиум для гонщика Алена Проста и 120-й для команды Brabham.
 35-я и последняя победа команды Brabham в Формуле-1.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА

Гран-при Франции